Campello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Campello sul Clitunno, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia,

Spanien 

 El Campello, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Campello (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar